FINA Water Polo World League 2010 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World League 2010 – competizione di pallanuoto femminile